Hendrikus Hubertus Janssen : Nederlands hoogleraar en politicus
 Harry Janssen (atleet) : Nederlands atleet
 Harrie Jansen : Nederlands wielrenner